Bitan Aharon
 Dawid Bitan